Skrzypek ist ein ursprünglich polnischer Familienname (auf Deutsch: „Geiger“). Namensträger sind folgende Personen:

 Agnieszka Skrzypek (* 1976), polnische Jazzsängerin mit dem Künstlernamen Aga Zaryan
 Günther Skrzypek, ehemaliges Mitglied der Volkskammer der DDR in der 8. Wahlperiode
 Sławomir Skrzypek (1963–2010), polnischer Ökonom und ehemaliger Präsident der polnischen Zentralbank
 Uwe Skrzypek (* 1970), deutscher parteiloser Politiker

 Siehe auch:
 Skrzypecki
 Škripek